Brzeszcze (gemeente), een gemeente in Polen
Brzeszcze (plaats), een plaats in Polen